Charles Cathcart (1686-1740) – szkocki szlachcic, wojskowy, 8. lord Cathart
 Charles Cathcart (1721-1776) – szkocki szlachcic, wojskowy i dyplomata, 9. lord Cathart
 Charles Cathcart (1783-1859) – brytyjski arystokrata, wojskowy i administrator kolonialny, gubernator Kanady, 2. hrabia Cathcart 
 Charles W. Cathcart (1809-1888) – amerykański polityk, kongresmen i senator z Indiany
 Charles Cathcart (ur. 1952) – brytyjski arystokrata, 7. hrabia Cathcart

Zobacz też